Refugi de Malniu, refugi de muntanya a Meranges (la Cerdanya)
 Malniu (Calders), masia del terme de Calders, al Moianès
 Malniu (turó), muntanya de Calders, al Moianès